Morte di Cleopatra – evento storico
 Morte di Cleopatra – tema artistico
 Morte di Cleopatra – dipinto di Rosso Fiorentino (1525)
 Morte di Cleopatra – dipinto di Guido Cagnacci (1660)
 La morte di Cleopatra – dipinto di Jean-André Rixens (1874)
 La morte di Cleopatra  – dipinto di Juan Luna (1881)